La Brasserie Forest est à la fois une brasserie produisant des bières et un lieu de restauration de type brasserie qui est située à Monceau-Saint-Waast dans le département du Nord

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Brasserie
Brasserie (restaurant)